Soltau bezeichnet:

 Soltau, eine Stadt in Niedersachsen, Deutschland
 Soltau (Fluss), einen Nebenfluss der Böhme
 Soltau (Film), ein deutscher Kurzfilm aus dem Jahr 2009
 Landkreis Soltau, einen ehemaligen Landkreis in Niedersachsen, Deutschland
 Wahlkreis Soltau, einen Wahlkreis zur Wahl des niedersächsischen Landtags
 das Lager Soltau, das größte deutsche Kriegsgefangenenlager des Ersten Weltkrieges
 die Insel Isla Soltau, eine kleine Insel in der chilenischen Region Región de Aisén

Soltau oder von Soltau ist der Familienname folgender Personen:
 Achim Soltau (1938–2016), deutscher Fernschachgroßmeister und Schachfunktionär
 Annegret Soltau (* 1946), deutsche Collagekünstlerin
 Carsten Wilhelm Soltau (1767–1836), deutscher Kaufmann, Oberalter und stellvertretender Bürgermeister
 Dietrich Wilhelm Soltau (1745–1827), deutscher Schriftsteller und Übersetzer
 Ernst Soltau (1882–?), deutscher Politiker (FDP)
 Franz Jürgen Soltau (1847–1911), deutscher lutherischer Pastor, Propst und Superintendent
 Friedrich Soltau (* 1813; † um 1893), deutscher Volkswirtschaftler, Politiker und Philologe
 Friedrich Leonard von Soltau (1800–1846), deutscher Sammler von Volksliedern
 Gerty Soltau (1913–1990), deutsche Schauspielerin
 Gordie Soltau (1925–2014), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Hermann Wilhelm Soltau (1812–1861), deutscher Maler und Graphiker
 Konrad von Soltau († 1407), Rektor der Karlsuniversität Prag; Rektor der Universität Heidelberg; Bischof von Verden
 Kurt Soltau (1923–1995), deutscher Zauberkünstler
 Mirko Soltau (* 1980), deutscher Fußballspieler

 Pauline Soltau (1833–1902), deutsche Geigerin und Malerin
 Reinhard Soltau (* 1941), deutscher Politiker (FDP)
 Rolf Soltau (1917–1980), deutscher Kommunalpolitiker (Nordrhein-Westfalen) (SPD)
 Thomas Soltau (* 1982), dänischer Basketballspieler
 Ursula Basse-Soltau (1928–2017), deutsche Verlegerin und Autorin
 Wilfried Soltau (1912–1995), deutscher Kanute
 Wilhelm Soltau (1846–1924), deutscher Althistoriker und Gymnasiallehrer
 Wolfgang Soltau, deutscher Eishockeyspieler